Kalvning kan avse
 Kalvning (djur) –  förlossningen av en kalv
 Kalvning (glaciär) – när en glaciär som mynnar i hav eller sjö släpper isberg eller block av is i vattnet